Crusader – ang. krzyżowiec:

 Chance-Vought F-8 Crusader – amerykański samolot myśliwski
 Mk VI Crusader – brytyjski czołg
 Crusader Kings – gra komputerowa z serii Europa Universalis
 Operacja Crusader – operacja aliancka II wojny światowej w Afryce Północnej
 Crusader – album brytyjskiego zespołu heavymetalowego Saxon
 Crusader: No Remorse – gra akcji z roku 1995